Ctenosauriscus (littéralement « reptile à longue colonne vertébrale ») est un genre éteint de « reptiles » archosauriens de la super-famille des poposauroïdes. On a trouvé ses fossiles dans le Trias inférieur (au sommet de l'Olénékien), en Basse-Saxe, dans le nord de l'Allemagne, soit il y a environ entre 247,5 et 247,2 millions d'années, ce qui en fait l'un des premiers archosauriens connus.

Le genre donne son nom à la famille des Ctenosauriscidae, qui comprend d'autres poposauroïdes ayant une voile dorsale sur le dos, comme Arizonasaurus.

Une seule espèce est rattachée au genre : Ctenosauriscus koeneni.

Description

Phylogénie

Bibliographie 
 Butler RJ, Brusatte SL, Reich M, Nesbitt SJ, Schoch RR, Hornung JJ (2011) The Sail-Backed Reptile Ctenosauriscus from the Latest Early Triassic of Germany and the Timing and Biogeography of the Early Archosaur Radiation. PLoS ONE 6(10): e25693. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025693

Notes et références 

Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1864
Taxon fossile décrit en 1902
Taxon fossile décrit par Oskar Kuhn